Jerónimo Doménech, gesuita spagnolo
 Raymond Domenech, allenatore di calcio francese
 Lluís Domènech i Montaner, architetto spagnolo